ZPM je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 Zero Point Module, izmišljena naprava iz ZF serije Zvezdna vrata,
 Zveza prijateljev mladine, nevladna humanitarna organizacija.